Пампасна котка може да се отнася за три отделни биологични вида:
 Колоколо (Leopardus colocolo) – старото име на вида колоколо е пампаска котка.
 Пампасна котка (Leopardus pajeros)
 Пантаналска котка (Leopardus braccatus)